Barbour se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Barbour
 W.J. Barbour